CVI, sigle composé des trois lettres C, V et I, peut faire référence à :
 ciment verre ionomère, utilisé en dentisterie ;
 Coffee Vision Inc, une entreprise du Canada ;
 Concours de voltige international ;
Casier viticole informatisé.

CVI est un code qui peut faire référence à :
 Caleta Olivia, dans la province de Santa Cruz, en Argentine, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 106, en chiffres romains.

Code